Angel  — série de televisão americana
Angel (Buffy the Vampire Slayer) — personagem da série homônima
 Angel (Tekken)
 Angel (Metropolitano de Londres)

Música
 Angel (canção de Aerosmith)
 Angel (canção de Akon)
 Angel (canção de Exo)
 Angel (canção de Fifth Harmony)
 Angel (canção de Madonna)
 Angel (canção de Mika Newton)
 Angel (canção de Natasha Bedingfield)
 Angel (canção de Sarah McLachlan)
 Angel (canção de Shaggy)
 Angel (canção de The Corrs)
 Angel (canção de Two Tricky)

Filmes
 Angel (1937) — de Ernst Lubitsch e estrelado por Marlene Dietrich
 Angel (1982) — de Neil Jordan
 Angel (1984) — de Robert Vincent O'Neill
 Angel (1987) — de Teresa Woo
 Angel (2007) — de François Ozon

Desambiguações de antropônimos